

Geografia 
 Sainte-Croix – nome francese del Saint Croix, fiume che scorre tra il Maine (Stati Uniti d'America) e il Nuovo Brunswick (Canada)

Belgio 
 Sainte-Croix – nome francese di Sint-Kruis, ex comune ora frazione di Bruges, comune nella provincia delle Fiandre Occidentali (Fiandre)

Canada 
 Sainte-Croix – comune nella regione di Chaudière-Appalaches (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Sainte-Croix – comune nel dipartimento dell'Aisne

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Sainte-Croix – comune nel dipartimento dell'Ain
 Sainte-Croix – comune nel dipartimento della Drôme
 Sainte-Croix-en-Jarez – comune nel dipartimento della Loira

Borgogna-Franca Contea 
 Sainte-Croix o Sainte-Croix-en-Bresse – comune nel dipartimento della Saona e Loira

Grand Est 
 Sainte-Croix-aux-Mines – comune nel dipartimento dell'Alto Reno
 Sainte-Croix-en-Plaine – comune nel dipartimento dell'Alto Reno

Normandia 
 Sainte-Croix – ex comune ora frazione di Teurthéville-Bocage, comune nel dipartimento della Manica
 Sainte-Croix-Grand-Tonne – ex comune ora frazione di Thue-et-Mue, comune nel dipartimento del Calvados
 Sainte-Croix-Hague – ex comune ora frazione di La Hague, comune nel dipartimento della Manica
 Sainte-Croix-sur-Aizier – ex comune ora frazione di Bourneville-Sainte-Croix, comune nel dipartimento dell'Eure
 Sainte-Croix-sur-Buchy – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Sainte-Croix-sur-Mer – comune nel dipartimento del Calvados
 Sainte-Croix-sur-Orne – ex comune pra frazione di Putanges-le-Lac, comune nel dipartimento dell'Orne

Nuova Aquitania 
 Sainte-Croix o Sainte-Croix-de-Beaumont – comune nel dipartimento della Dordogna
 Sainte-Croix – ex comune ora frazione di Campet-et-Lamolère, comune nel dipartimento delle Landes
 Sainte-Croix – ex comune ora frazione di Carcarès-Sainte-Croix, comune nel dipartimento delle Landes
 Sainte-Croix-de-Mareuil – comune nel dipartimento della Dordogna
 Sainte-Croix-du-Mont – comune nel dipartimento della Gironda

Occitania 
 Sainte-Croix – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Sainte-Croix – comune nel dipartimento del Tarn
 Sainte-Croix – ex comune ora frazione di Montcuq-en-Quercy-Blanc, comune nel dipartimento del Lot
 Sainte-Croix-de-Caderle – comune nel dipartimento del Gard
 Sainte-Croix-de-Quintillargues – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Sainte-Croix-Vallée-Française – comune nel dipartimento della Lozère
 Sainte-Croix-Volvestre – comune nel dipartimento dell'Ariège

Paesi della Loira 
 Sainte-Croix – ex comune ora frazione di Le Mans, comune nel dipartimento della Sarthe

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Lago di Sainte-Croix – lago nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza e nel dipartimento del Varo
 Sainte-Croix-à-Lauze – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Sainte-Croix-du-Verdon – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza

Mauritius 
 Sainte-Croix – comune nel distretto di Port Louis

Stati Uniti d'America 
 Sainte-Croix – nome francese di Saint Croix, isola nella baia di Passamaquoddy (Maine)

Svizzera 
 Sainte-Croix – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone 
 Charles Dumont de Sainte Croix (1758-1830) – zoologo francese
 Agnès Sainte-Croix (1957) – cestista francese

Pagine correlate 
 Saint Croix (disambigua)
 Santa Croce